Rumoka peut désigner :

Toponymie

 le , en République démocratique du Congo

dans la voïvodie de Mazovie
 Rumoka, village du powiat de Ciechanów
 Rumoka, village du powiat de Mława